Casares ist der Name folgender Orte:

 Casares (Málaga), Dorf und Gemeinde in der Provinz Málaga, Spanien
 Casares (Quirós), Ort in der Provinz Asturien, Spanien

Casares oder Casarès ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Bioy Casares (1914–1999), argentinischer Schriftsteller
 Alejandro Casares (* 1942), uruguayischer Künstler

 Horacio Casares (1932–2009), argentinischer Tangosänger
 Julio Casares (1877–1964), spanischer Diplomat, Romanist, Hispanist und Lexikograf
 Maria Casarès (1922–1996), französische Schauspielerin
 Miguel Casares (* 1966), spanischer Tierarzt und Direktor des Zoos Frankfurt 
 Miguel Casares (Ökonom), spanischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Rafael de los Casares y Moya (1899–1978), spanischer Diplomat
 Santiago Casares Quiroga (1884–1950), spanischer Politiker
 Wences Casares (* 1974), argentinischer Technologieunternehmer

sowie
 Miguel Gil-Casares (1871–1931), spanischer Arzt